Шумнатица може да се отнася за:

 Шумнатица – село в община Кирково, област Кърджали
 Шумнатица – защитена местност в област Ловеч
 Шумнатица – планински рид в Ихтиманска Средна гора, свързващ я с Рила
 Шумнатица – местност в Рила (1306 m), разположена 3 km източно от Боровец
 Шумнатица – хижа в местността Шумнатица в Рила
 Шумнатица – лагерна база на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД (Министерство на образованието и науката), разположена в местността Шумнатица в Рила